Thalia, Thaleia (grekiska: Θάλεια) kan syfta på:

Mytologi och litteratur   
 Thalia (musa) – musa inom grekisk mytologi
 Thalia (charit) – en av de tre gracerna inom grekisk mytologi
 Thalia (nymf) – nymf och Hefaistos dotterdotter inom grekisk mytologi
 Thalia (nereid) – nereid inom grekisk mytologi
 Thalia (bok) – bok av presbytern Arius
 Thalia (tysk tidskrift) – tidskrift utgiven av Friedrich Schiller (1787–1791)
 Thalia (svensk tidskrift) – tidning för scenisk konst och litteratur (1910– 1913)

Naturvetenskap 
 23 Thalia – en asteroid
 Thalia (djur) – släkte av ryggsträngsdjur
 Thalia (växter) – släkte av strimbladsväxter
 Thaleia nisonis - en snäckart

Populärkultur 
 Thalía – mexikansk sångerska